Haft steht für:

 Haft, eine Form des Freiheitsentzugs
 Netzflügler, eine Ordnung der Insekten
 in der Anatomie ein unechtes Gelenk (Anatomie)

Haft ist der Familienname folgender Personen:

 Fritjof Haft (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler
 Harry Haft (1925–2007), polnisch-amerikanischer Überlebender des KZ Auschwitz und Profi-Boxer
 Jan Haft (* 1967), deutscher Dokumentarfilmer
 Mario Cohn-Haft (* 1961), US-amerikanischer Ornithologe
 Monika Haft, deutsche Fußballspielerin
 Steven Haft (* 1949), US-amerikanischer Filmproduzent und Autor

Siehe auch: